Davy Claude Angan – calciatore ivoriano, attaccante
 Didier Angan – ex calciatore ivoriano, difensore
 Pascal Angan – ex calciatore beninese, centrocampista